Privatbank steht für:

 Private Bank, auf privatrechtlicher Grundlage errichtetes Kreditinstitut
 ein inhabergeführtes Bankhaus, siehe Privatbankier
 eine Bank, die sich auf Private Banking spezialisiert hat

PrivatBank ist der Name folgender Banken:
 Privatbank (Lettland)
 Privatbank (Ukraine)
 Privatbank 1891

Siehe auch:
 Privatnotenbank